Костел святого Мартина (Львів)
 Костел святого Мартина (Мукачеве)
 Костел святого Мартина (Семенівка)
 Костел святого Мартина (Скелівка)

 костелі святого Мартина, Варшава
 Костел святого Мартина, Краків